Il doppio della Copa BBVA Colsanitas 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di partecipare al Dubai Tennis Championships 2010.

Gisela Dulko e Edina Gallovits hanno battuto in finale Ol'ga Savčuk e Nastas'sja Jakimava 6–2, 7–6(6).

Teste di serie 

  Marija Korytceva /  Marie-Ève Pelletier (semifinali)
  Gisela Dulko /  Edina Gallovits (campionesse)

 Lourdes Domínguez Lino /  Arantxa Parra Santonja (semifinali) 
 Sharon Fichman /  Mashona Washington (quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa BBVA Colsanitas 2010